Alfred Elmiger (1886-1958) est un homme politique français.
 Martin Elmiger (né en 1978) est un coureur cycliste suisse.